Dollfuss oder Dollfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Alwine Dollfuß (geb. Glienke, 1897–1973), Ehefrau von Engelbert Dollfuß
 Engelbert Dollfuß (1892–1934), österreichischer Politiker, Bundeskanzler, Begründer des austrofaschistischen Ständestaats
 Guy Dollfuss (1901–1977), französischer Autorennfahrer
 Johann Caspar Dollfuss († nach 1789), Apotheker und Chemiker

Siehe auch:
 Dollfus